M1 ima lahko več pomenov:

 BMW M1, športni avto tovarne BMW
 M1 Garand, ameriška bojna puška med 2. svetovno vojno.
 M1 Karabinka, ameriška karabinka med. 2. svetovno vojno.
 M1 Abrams, ameriški glavni bojni tank.
 M1, ameriški minomet.
 avtocesta M1, Madžarska, glavna avtocesta na Madžarskem.
 avtocesta M1, Rusija, glavna avtocesta v Rusiji.
 avtocesta M1, glavna avtocesta v Angliji, Severni Irski in Republiki Irski.
 Messierov objekt M1, glej Rakovica
 Mreža M1, ruski televizijski kanal.
 Lahki tank M1, je bil ameriški lahki tank.